Il doppio del Taiwan Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Patty Fendick e Ann Henricksson hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 6–2 Belinda Cordwell e Julie Richardson.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Patty Fendick /  Ann Henricksson (campionesse)
 Patricia Hy /  Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Stephanie Rehe /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 1988